Булаево — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Булаево — город, центр района имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 

 Булаево — село в Темниковском районе Мордовии.